Mesos, períodes; vegeu mes
 Toponímia: Mesòs, municipi francès, situat al departament de les Landes
 Economia: Mesos majors, els dies de la collita de gra a la societat preindustrial